Аласанія Зурабі Григорович — генеральний директор Національної телекомпанії України.
 Іраклій Аласанія (груз. ირაკლი ალასანია; 21 грудня 1973), Батумі) — грузинський політик і колишній дипломат, міністр оборони Грузії.
 Гіулі Аласанія (11 листопада 1946, Тбілісі) — грузинський історик, доктор історичних наук, фахівець із середньовічної культури Грузії, тюрколог.

Грузинські прізвища